Lampi:
 Franciszek Ksawery Lampi
 Jan Chrzciciel Lampi
 Jan Chrzciciel Lampi (starszy)
 Jan Chrzciciel Lampi (młodszy)
 Veli Lampi